Dadullah ist Namensbestandteil folgender Personen: 

 Mansur Dadullah, afghanischer Rebellenführer der Taliban 
 Dadullah Akhund (1966–2007), ein Anführer der Taliban in Afghanistan